Пятницкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Пятницкая волость (Мосальский уезд) — в составе Калужской губернии
 Пятницкая волость (Перемышльский уезд) — в составе Калужской губернии
 Пятницкая волость (Звенигородский уезд) — в составе Московской губернии (Звенигородский уезд, с 1921 — Воскресенский уезд)
 Пятницкая волость (Ардатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Пятницкая волость (Карачевский уезд) — в составе Орловской (позднее — Брянской) губернии
 Пятницкая волость (Лебедянский уезд) — в составе Тамбовской губернии